Parafie pod wezwaniem św. Aleksandra Newskiego:

 Parafia św. Aleksandra Newskiego w Łodzi
 Parafia św. Aleksandra Newskiego w Sokółce

Zobacz też 
 Kościół św. Aleksandra Newskiego

Aleksander Newski
!